Microcodon kan syfta på:

 Microcodon (djur) – ett släkte hjuldjur
 Microcodon (växter) – ett släkte av växter